Mens en maatschappij
Distributie (verdeling), de verdeling van de productie die niet door de producenten zelf worden geconsumeerd
Distributie (film), een voor de consumentemarkt bestemde versie van een film
Distributie (muziek), een voor verkoop bestemde versie van een geluidsopname van muziek
Distributionalistische taalkunde, in de taalkunde, de opposities van bepaalde elementen
Distributiebon, voedseldistributie tijdens onder meer de Tweede Wereldoorlog

Wiskunde
Distributie (frequentie), in de statistiek, de relatieve frequentie van voorkomen
Distributie (wiskunde), in de wiskunde, een veralgemening van het begrip functie
Distributiviteit, een eigenschap van binaire operaties
Kansverdeling, in de statistiek

Techniek
Logistiek, het proces van verspreiden van goederen
Softwaredistributie, een verzameling softwareversies, in het bijzonder:
Linuxdistributie, een implementatie van software rondom de Linuxkernel
Gegevensdistributie, in de informatica
Nokkenas, in de motortechniek, de overbrenging tussen de krukas en andere motoronderdelen